Galia puede referirse a lo siguiente:

 Galia.— Una región de la Antigüedad.
 Galia (asteroide).— Un asteroide del sistema solar.
 Galia (personificación).— Personificación de la Galia.